Het Veikkausliiga 1999 was het 69ste seizoen op het hoogste niveau in Finland. De competitie begon op zondag 25 april.

Na één volledige speelhelft, waarbij de twaalf teams elkaar troffen in een thuis- en uitduel, werd de competitie opgeknipt in een kampioens- (acht clubs) en een degradatiepoule (vier clubs). De hervatting van het seizoen begon op zaterdag 11 september en eindigde op zaterdag 16 oktober.

FC Haka was titelverdediger en wist de landstitel te prolongeren onder leiding van trainer-coach Keith Armstrong. Het betekende de zevende landstitel uit de clubhistorie. De ploeg had na 29 wedstrijden uiteindelijk twee punten voorsprong op achtervolger HJK Helsinki.

Topscorer werd Valeri Popovitš van FC Haka. Hij scoorde 23 keer. Hij werd op de ranglijst gevolgd door de Zuid-Afrikaan Neathan Gibson (MyPa) en Saku Puhakainen (TPS), die beiden "slechts" twaalf doelpunten maakten gedurende het seizoen.

TPV Tampere eindigde als laatste en degradeerde rechtstreeks naar de Ykkönen, de op een na hoogste afdeling in Finland. Voorafgaand aan het seizoen veranderde PK-35 Helsinki de naam in FC Jokerit.

Uitslagen

Eindstand voorronde

Eindstand kampioensgroep

Landskampioen FC Haka plaatst zich voor de UEFA Champions League 2000/01 (eerste kwalificatieronde)
HJK Helsinki en FC Jokerit plaatsen zich voor de UEFA Cup 2000/01
MyPa Anjalankoski plaatst zich voor de UEFA Intertoto Cup 2000

Eindstand promotie/degradatiegroep

FC Lahti en VPS Vaasa speelden play-offs promotie/degradatie.
TPV Tampere degradeerde rechtstreeks naar de Ykkönen.

Play-offs promotie/degradatie

FC Lahti en VPS Vaasa handhaven zich in de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Kampioensteam
 FC Haka Valkeakoski 
Panu Toivonen, Andras Vilnrotter, Janne Mäkelä, Jaakko Pasanen, Tero Penttilä, Janne Hyökyvaara, Jouni Räsänen, Janne Salli, Harri Ylönen, Ari Heikkinen, Janne-Pella Mäkela, Jarkko Okkonen, Jukka Rantala, Janne Savolainen, David Wilson, Oleg Ivanov, Jukka Ruhanen, Lasse Karjalainen, Tarmo Koivuranta, Tommi Torkkeli, Kai Nyyssönen, Martin Reynders, Jari Niemi en Valeri Popovitsj. Trainer-coach: Keith Armstrong. Assistent-trainer: Olavi Huttunen.

Prijzen
Beste speler
 Valeri Popovitsj (FC Haka Valkeakoski)
Beste nieuwkomer
 Tero Penttilä (FC Haka Valkeakoski)
Beste doelman
 Pasi Laaksonen (FC Jokerit)
Beste verdediger 
 Hannu Tihinen (HJK Helsinki)Beste middenvelder:
 Aleksej Jerjomenko (HJK Helsinki)
Beste aanvaller
 Valeri Popovitsj (FC Haka Valkeakoski)Beste coach
 Juha Malinen (MyPa Anjalankoski)

Zie ook
Beker van Finland 1999
Fins voetbalelftal in 1999

1999
Competitievoetbal 1999